Brkljača ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Brkljača (* 1985), kroatischer Fußballspieler
 Marko Brkljača (* 2004), kroatischer Fußballspieler